Алексе́й Влади́мирович Бело́в (10 сентября 1951, Москва) — блюзовый музыкант (электрогитара) и педагог. Основатель и бессменный лидер группы «Удачное приобретение», исполняющей блюз и рок-н-ролл.

Биография 
Родился 10 сентября 1951 года в Москве. Учился в московской средней школе № 193. Окончил заочное отделение ГМУ им. Гнесиных (эстрадный факультет).

В 1968 году Белов и другие старшеклассники школы № 193 (Черёмушки, Москва) создали группу «Удачные Покупки». После многочисленных перемен в составе группа сменила название на «Удачное приобретение».

 1970—1971 (лето) — Белов работал сессионным музыкантом в грузинских городах Зугдиди и Очамчире.
 1973 — работа в элитном ресторане «Архангельское» одноимённой усадьбы. Здесь же познакомился с Владимиром Высоцким.
 1974 — на лето был сформирован состав: Алексей «Вайт» Белов (гитара), Андрей Макаревич (бас-гитара) и Юрий Фокин (барабаны). Группа выступает в спортивном лагере МГУ в Джемете, исполняя и кавера (Белов), и песни Макаревича (их автор).
 1978 — Белов начиал сотрудничество с Московским объединением музыкальных ансамблей (МОМА), работая сессионным музыкантом в различных коллективах объединения.
 1979—1982 — работал гитаристом в ресторане «София» в оркестре п/у Владимира Воронина.
 1983—1987 — поступил и закончил заочное отделение ГМУ имени Гнесиных (эстрадный факультет по классу электрогитары).
 1989 — вышел из состава МОМА
 1992—1997 — участник проекта. Алексей «Вайт» Белов (гитара), Алексей Белов мл. — сын «Вайта» (клавишные), Алексей Белов (экс-«Москва», «Парк Горького» записали диск «Три Алексея Белова».

Дискография

«Удачное приобретение» 
 2009 — Алексей «White» Белов и группа «Удачное приобретение» LIVE 2005 (диск приурочен 35-летию группы)
 2000 — Live '74
 1997 — Три Алексея Белова

В сборниках 
 1999 — Сборник «Я не увижу Миссисипи»
 1992 — Сборник «Блюз в России»

Оценка 
 Первое впечатление, как правило, наиярчайшее и определяет отношение к предмету на всю жизнь. Московские музыканты, считающиеся патриархами блюза, познакомились в действительности с ним опосредованно — через западный рок. Это представление (блюз — часть рока) они внушили и своей аудитории…

Литература 
 Андрей Макаревич «Все очень просто» ISBN 5-256-01104-9
 журнал «Итоги»
 журнал «Music Box»
 «Независимая газета»
 «Новая газета»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Алексея Белова

Блюзовые музыканты
Музыканты группы «Машина времени»